Корењак може бити:

 Корењак (Заврч), насељено мјесто у општини Заврч, Република Словенија
 Корењак (Марушевец), насељено мјесто у општини Марушевец, Република Хрватска